Матиев — фамилия; имеет женскую форму Матиева. Ингушская и чеченская фамилия, тейп Гаркхой
Есть также легенда о том, как черт помогал матиевым строить башни. 
Родовые башни - Матийнаькъан х1арп в долине реки Асса

Известные носители 
 Матиев, Ажимат (1905—1991)— председатель колхоза «Алмалу-Булак» Ачинского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Матиев, Ислам Абдулкалимович — российский чеченский борец вольного стиля, призёр Кубка мира, тренер.
 Матиев, Сайидрахман Сарбаевич (1959—2019) — дирижёр, Народный артист Кыргызской Республики (2017).
 Матиев-Мельник, Николай (1890—1947) — украинский писатель и журналист.